El término Casa O'Higgins puede referirse a:

  Casa de Bernardo O'Higgins, antigua casona ubicada en Chillán Viejo, Chile.
  Casa O'Higgins, ubicada en Lima, Perú.
  Casa patronal O'Higgins en la Hacienda San José de Las Canteras, Quilleco, Chile.